Massaranduba ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Massaranduba (Paraíba), Bundesstaat Paraíba 
 Massaranduba (Santa Catarina), Bundesstaat Santa Catarina 

Als Massaranduba wird zudem das Holz des Balatabaumes oder von Manilkara bidentata und anderer Manilkara-Arten bezeichnet.